Genevois – abitanti di Canton Ginevra
Genevois – abitanti di Ginevra
Pointe des Genevois – montagna della Catena Bouquetins-Cervino nelle Alpi Pennine
Romain Genevois (1987) – ex calciatore haitiano